Die ATP Vegeta Croatia Open 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 22. bis zum 28. Juli 2013 in Umag stattgefunden hat. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Gstaad die Crédit Agricole Suisse Open Gstaad sowie in Atlanta die BB&T Atlanta Open gespielt, die genau wie die ATP Vegeta Croatia Open 2013 zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Lokalmatador Marin Čilić, der in diesem Jahr nicht antrat. Im Doppel gewannen David Marrero und Fernando Verdasco den Titel im letzten Jahr. Während Marrero in diesem Jahr an der Seite von Martin Kližan gespielt hat und den Titel verteidigen konnte, nahm Verdasco nicht am Turnier teil.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel haben jeweils ein Freilos in die zweite Runde erhalten.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die ATP Vegeta Croatia Open 2013 hat vom 20. bis zum 22. Juli 2013 stattgefunden. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Folgende Spieler haben die Qualifikation überstanden und spielen im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den ATP Vegeta Croatia Open 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, haben die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde erhalten. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 37 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 36 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 41 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Umag